Interkontinentala cupen 1993, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1993, var den trettioandra upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 12 december 1993. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Milan från Milano, Italien, som vann Champions League 1992–93. Sydamerika representerades av São Paulo från São Paulo, Brasilien, som vann Copa Libertadores 1993.

Lagen möttes vid ett tillfällen och São Paulo vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 3–2. Toninho Cerezo blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
Copa Libertadores 1993
Uefa Champions League 1992/1993

Källor

Noter

1993
Fotbollsåret 1993
1993 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
AC Milan
São Paulo FC
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan